8-й чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 2013 года в блице прошёл 21—22 декабря в Ден-Хелдер, Нидерланды под эгидой ФМЖД. Призовой фонд 5000 евро.

Чемпионом мира в шестой раз стал россиянин Александр Шварцман, второе место занял россиянин Александр Георгиев, третье — представитель Латвии Гунтис Валнерис. Арбитр — Яцек Павлицкий.

Регламент 

56 участников из 9 стран Европы и Африки (среди них 40 представителей Нидерландов) были разбиты на четыре группы по 14 спортсменов. В финале играли 20 шашистов. На партию давалось 5 минут + 3 секунды за ход.

Финал 

GMI — международный гроссмейстер

MI — международный  мастер

MF — мастер ФМЖД

Ссылки 

 WORLD CHAMPIONSHIP BLITZ 2013 Rules & Regulations
 Результаты на сайте ФМЖД

Мужчины 2013 (блиц)
2013 год в шашках
Спорт в Нидерландах в 2013 году
Международные спортивные соревнования в Ден-Хелдере
Декабрь 2013 года
Шашки в Нидерландах
Чемпионаты мира в Нидерландах